Diversi edifici di culto cattolico in Italia sono dedicati a San Giusto:

Chiese
La chiesa di San Giusto a Bagno a Ripoli
La chiesa di San Giusto al Pinone a Carmignano
La chiesa di San Giusto a Lucca
La chiesa di San Giusto a Murlo
La chiesa di San Giusto a Porcari
La chiesa di San Giusto in Piazzanese a Prato
La chiesa di San Giusto a Fortuna a Scarperia e San Piero
La chiesa di San Giusto a Signano a Scandicci

Cattedrali
La cattedrale di San Giusto a Trieste
La cattedrale di San Giusto a Susa

Pievi
La pieve di San Giusto in Salcio a Gaiole in Chianti
La pieve di San Giusto a Balli a Sovicille
La pieve di San Giusto a Suvereto

Basiliche
La basilica di San Giusto a Valcabrère (Francia)

Oratori
L'oratorio di San Giusto a Montemartiri a Greve in Chianti

Pagine correlate 
Chiesa dei Santi Giusto e Clemente